Fimfárum je slovo, které vymyslel Jan Werich do stejnojmenné pohádky. Jedná se o proutek „jen o chlup tenčí, než ta nejtenčí rákoska“, který se vejde do holínky. Pokud se jím jednou švihne, všechno v jeho okolí „ztuhne a znehybní jako na obrázku“. Nepohne se, dokud se jím nešvihne podruhé.  Existoval pouze jeden exemplář v držení čerta. Tento kus byl však prodán kováři za tři zlé duše. Kovář jej následně zničil spálením, což způsobilo, že vše právě znehybněné (kovářova manželka, první lokaj místního knížete, shromáždění lidí a hospodářského zvířectva na návsi v Nejdedáli) zkamenělo.

Fimfárum může také být:

 Fimfárum (kniha) – pohádková kniha Jana Wericha
 Fimfárum (pohádka) – pohádka z knihy Fimfárum o kouzelném předmětu zvaném Fimfárum
 Fimfárum (magický předmět)
 Televizní a filmová tvorba
 Fimfárum – krátkometrážní pětiminutový televizní film (1963) podle povídky Chlap, děd, vnuk, pes a hrob
 Fimfárum Jana Wericha – český animovaný film z roku 2002
 Fimfárum 2 – český animovaný film z roku 2006
 Fimfárum - Do třetice všeho dobrého – animovaný film z roku 2011
 Fimfárum (festival) – český festival tvořivosti